Malcom est une ville des États-Unis ;
 Malcom Filipe Silva de Oliveira, dit Malcom (né en 1997), joueur de football brésilien ;
 Variante du prénom Malcolm.